Audit Bureau of Circulations (ABC) bezeichnet:
 Audit Bureaux of Australia
 Audit Bureau of Circulations (Großbritannien)
 Hong Kong Audit Bureau of Circulations
 Audit Bureau of Circulations (Indien)
 Audit Bureau of Circulations (Nordamerika), seit 2012 Alliance for Audited Media